Пять Угло́в — главная площадь Мурманска. С 1977 до 21 декабря 1990 носила название «площадь Советской Конституции».

Название «Пять Углов» площадь получила из-за пяти дорог, которые на неё выходили. Протяжённость площади с юга на север составляет 0,208 километра, с запада на восток — 0,191 км.

На площади находятся — здание Мурманской областной Думы (ранее управление ПО «Севрыба»), ДК им. Кирова, Главпочтамт, гостиницы «Арктика» и «Меридиан», универмаг «Волна». До середины 1980-х годов на площади оставались двухэтажные деревянные дома — последний из них был снесен по окончании строительства гостиницы «Арктика».

Здания 
 Гостиница «Арктика»
 Гостиница «Меридиан»
 Универмаг «Волна»
 Дворец культуры и техники им. С. М. Кирова

Улицы, образующие площадь 
 проспект Ленина
 улица Воровского
 Ленинградская улица

Галерея

Примечания 

Площади Мурманска